Механизм самоконтроля () — это обязательство , которое индивид (или общество) берет на себя самостоятельно, чтобы увеличить стимулы к совершению действия с немедленными издержками и отложенными выгодами  () или к воздержанию от действий с немедленными выгодами и отложенными издержками (). Предоставлять такие обязательства могут разные агенты: семья, друзья, банки, социальные сети, сайты.

Механизм самоконтроля создает дополнительные издержки для любой стратегии, отклоняющейся от желаемой, заданной пользователем коммитмента. Издержки могут быть финансовыми, имущественными, репутационными, издержками времени и др.

Примеры механизмов самоконтроля 
Если спрос на механизм самоконтроля предъявляется частным лицом:
 Инвестиции в неликвидные активы (недвижимость и др.), которые не могут по немедленному востребованию быть превращены в деньги, а, следовательно, в нежелательное, излишнее потребление
 Сберегательные счета с ограничением по востребованию
 Автоматические списания, напоминания (ограничения в свободном оперировании собственными активами)
 Публичные заявления и обещания (издержки потери авторитета в случае невыполнения обязательства)
 Залог вещи или денежных средств

Механизмы самоконтроля как результаты общественных решений:

 Налоги и квоты на потребление досуговых благ (ограничение незапланированного потребления алкоголя)
 Правила «по умолчанию» () (дополнительные условия при заключении договоров)

Спрос на механизмы самоконтроля и оценка их эффективности

Теоретическое обоснование 
Теоретическая обоснованность идеи об осознанном ограничении собственных действий и создании дополнительных издержек — модель  (Laibson, 1997) . В отличие от классического варианта экспоненциального дисконтирования, где ценность выгод между периодами сокращается равномерно, в случае квазигиперболического дисконтирования, величина дисконта между периодом t и t+1 βδ, а между t+1 и t+2 (и далее) δ. Формально:

где  — параметр смещения к настоящему. Чем меньше β, тем больше смещение к настоящему и меньше склонность к потреблению инвестиционных благ, большая привязанность к благам досуга.

В модели заложена идея о том, что отложенные выгоды приносят меньшую полезность, а отложенные издержки недооцениваются агентами. Тестировали теоретическую модель с помощью следующего эксперимента. Участникам задавались вопросы: 

 Вы предпочтете получить доллар сегодня или три завтра?
 Вы предпочтете получить доллар через год или три через год и один день?
Классическая модель экспоненциального дисконтирования свидетельствует в пользу того, что выбор между этими опциями должен сохраняться для двух вопросов. Однако, в первом случае большинство выбирало доллар сейчас, а во втором участники готовы были подождать еще один день и получить бо́льшую сумму. Непостоянство предпочтений в экономике называется "смещением к настоящему" (англ. present-biased) и объясняется моделью квазигиперболического дисконтирования.

Каждый индивид по-своему оценивает параметр смещения к настоящему (обозначим оценку индивида как ). В соответствие с этим индивиды делятся на наивных (), не замечающих поведенческую аномалию и оценивающих β неверно (), и изощренных (), правильно или близко к истинному значению оценивающие параметр смещения к настоящему (). Спрос на механизмы самоконтроля склонны предъявлять изощренные индивиды, понимающие наличие поведенческой аномалии. Таким образом, причина предъявления спроса на ограничения — осознанное понимание индивидов проблемы недостатка самоконтроля.

Результативность механизма самоконтроля проявляется в следовании индивидом оптимальной стратегии и отсутствии  (англ. dynamic inconsistency). Изменение поведения происходит в следствие понижения приведенной к моменту принятия решения полезности от потребления досугового блага (или откладывания потребления инвестиционного) за счет дополнительных издержек, созданных коммитментом.

Эмпирические свидетельства

Стимулы к потреблению инвестиционных благ 
В подтверждение наличия спроса на коммитменты, профессора экономики университетов разных стран провели  и рапортовали результаты в статье «Tying Odysseus to the Mast». Ученым удалось создать продукт по сбережению средств и внедрить его в Филиппинский банк, рандомизируя воздействие: из 1777 клиентов банка выбрали случайным образом 710 и предложили использовать продукт. 202 клиента (28,4 %) приняли предложение. Сберегательный продукт — программа SEED (Save, Earn, Enjoy Deposits) представляет собой пополняемый накопительный вклад, средства с которого можно вывести только после достижения поставленной цели, которая выбирается самостоятельно клиентами. Таким образом, SEED- механизм самоконтроля, спрос на который предъявили 28,4 % участников.

По истечении 12 месяцев средние сбережения были выше на 81 % выше для группы воздействия, чем у группы контроля. Ученые заключают, что механизм самоконтроля действительно влияет на экономическое поведение агентов, более того, воздействие длительное и не является краткосрочной реакцией с затухающим эффектом.

Ограничение потребления благ досуга 
Профессор MIT Frank Schilbach в 2019г провел полевой эксперимент в Индии, исследуя экономические способы ограничения потребление такого досугового блага как алкоголь. Исследователь изучает потребление алкоголя 229 водителей велорикши с низким уровнем дохода. В среднем участники тратили треть дохода на крепкий алкоголь. Участникам группы воздействия выплачивались финансовые стимулы за участие в эксперименте и повышенные финансовые стимулы за трезвость в течение рабочего дня. Группе контроля платили фиксированную надбавку за участие в эксперименте и сдачу тестов на трезвость, а также через некоторое время предоставлялась возможность выбора: также получают фиксированную надбавку или вступить в коммитмент, где величина выплаты зависит от результатов теста на трезвость. В результате эксперимента автор отмечает стабильный спрос на механизм самоконтроля в виде условных выплат в зависимости от состояния участника.

Эффективность механизма самоконтроля в данной постановке незначительна: стимулы лишь отодвигали время употребления первой порции алкоголя. То есть, финансовые стимулы сокращали количество алкоголя, выпитое во время рабочего дня, но не общее его количество за день.

Предложение механизмов самоконтроля 
Интерес ученых к данной теме, размножение теорий и подтверждающих их экспериментов привело к появлению целых платформ, созданных для предложения удобного механизма самоконтроля. Существование таких платформ примечательно тем, что помогая населению бороться с собственной неэффективностью, они также способствуют более оптимальному распределению ресурсов: коммитменты на платформах устроены так, что в случае невыполнения условий деньги или иной ценный ресурс, оставленный в залог, уйдут на благотворительность или анти-благотворительность (). По данным одной из таких платформ, созданной в рамках проекта Йельского профессора Дина Карлана, за время ее существования пользователями было заключено более 531 тысячи договоров, ограничивающих их в потреблении алкоголя и сигарет (благ досуга), мотивирующих к регулярным тренировкам, правильному питанию (инвестиционных благ) и др. 

Итак, существование платформ по заключению коммитментов, усовершенствованных пари, и их популярность свидетельствуют о том, что механизмы самоконтроля работают и спрос на них стабилен.

Примечания 

Поведенческая экономика
Экспериментальная экономика